

Persone 
 Friedrich August Voßberg (1800-1870) – saggista e numismatico tedesco
 Horst Voßberg (?-2015) – produttore teatrale tedesco

Località

Germania 
 Voßberg (Flieth-Stegelitz) – frazione del comune di Flieth-Stegelitz nel circondario dell'Uckermark, nel Brandeburgo
 Voßberg (Pritzwalk) – zona residenziale della città di Pritzwalk nel circondario del Prignitz, nel Brandeburgo
 Voßberg (Usedom) – distretto della città di Usedom nel circondario della Pomerania Anteriore-Greifswald, nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Voßberg (Letschin) – località del comune di Letschin nel circondario del Märkisch-Oderland, nel Brandeburgo
 Voßberg (Dobersdorf) – frazione del comune di Dobersdorf nel circondario di Plön
 Voßberg (Lohne) – frazione del comune di Lohne (Oldenburg) nel circondario di Vechta, in Bassa Sassonia